Campionati mondiali di sci nordico 2017 - Trampolino normale maschile – specialità combinata nordica
 Campionati mondiali di sci nordico 2017 - Trampolino normale maschile – specialità salto con gli sci